Cotterill est un patronyme porté notamment par :

 Colin Cotterill (né en 1952), dessinateur et un auteur britannique de romans policiers ;
 David Cotterill (né en 1987), footballeur international gallois ;
 Joe Cotterill (1905-1982), homme politique néo-zélandais.